Bitka kod Klisa 1537.
Bitka kod Klisa 1596.